Вайншток — еврейская фамилия. Известные носители:
 Вайншток, Владимир Петрович (1908—1978) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Вайншток, Джордж  (род. 1949) — американский генетик и микробиолог. 
 Вайншток, Рахмаэль (1910—1996) — американский скрипач, педагог.
 Вайншток, Семён Михайлович (род. 1947) — российский промышленник.
 Вайншток, Юда (Юрий) Менделевич (1924—1991) — советский художник кино.
 Вайншток, Юрий Давыдович (известен под фамилией Горшков, 1944—2022) — советский и молдавский хореограф, народный артист Молдавии (2009).